Amazing Race 1 est la première saison de la téléréalité Amazing Race, version française de la téléréalité américaine The Amazing Race. Elle regroupe neuf binômes dans une course autour du monde, avec un grand prix de . L'émission est animée par Alexandre Delpérier.

Elle est diffusée tous les lundis à  depuis le  sur D8. D17 la rediffuse tous les mardis depuis le  d'abord à , puis à  depuis le .

Production

Tournage et développement 

Le tournage a débuté le  à Paris. Pendant la course, les équipes se sont rendues dans sept pays pendant 24 jours, couvrant plus de  sur cinq continents, en finissant le  au Stade de France. Cette saison se rend aux Émirats arabes unis, en Thaïlande, au Japon, aux États-Unis, au Brésil et en Afrique du Sud. Quelques grands moments de la course sont une étape dans les rues de Bangkok, un safari en Afrique, une excursion aux chutes d'Iguaçu et les plages de Rio de Janeiro. Les équipes visitent également Dubaï, Tokyo, Hawaii, Los Angeles et Le Cap.

Pendant la course, les équipes devront passer par un certain nombre de tâches, y compris la descente en rappel d'une falaise, la fabrication d'un bonhomme de neige dans le désert, la plongée dans une mer infestée de requins, compter le nombre de bouddhas dans un temple sacré, la fabrication et la mise en marche d'une radio, la construction d'un toit pour un orphelinat, et monter à dos de chameau à travers les dunes. Ils devront également répondre à des questions de connaissances générales pour pouvoir continuer la course.

Casting 

La soumission de candidatures pour la course a commencé le  et fini le . Les équipes ont été annoncées le  par Télé-Loisirs.fr.

 Les candidats et les résultats 

Les équipes suivantes ont participé à cette édition d'Amazing Race, avec leur relation au temps du tournage. Les pays affichés sous forme de drapeau sous les différentes étapes sont ceux dans lesquels étaient les Pit Stop d'arrivée. À noter que ce tableau ne reflète pas nécessairement tout le contenu diffusé à la télévision en raison de l'inclusion ou de l'exclusion de certaines données. Le classement est énuméré en ordre d'arrivée :

 Un résultat en  signifie que cette équipe a été éliminée.
 Un résultat en  signifie que cette équipe est arrivée dernière à une étape non-éliminatoire.
 Un  signifie que cette équipe a décidé d'utiliser le Demi-Tour, un  signifie l'équipe qui l'a reçu.
 Un  signifie qu'il n'y a eu aucune période de repos une fois franchie la ligne d'arrivée et que toutes les équipes ont dû continuer la course.

 Résumé de la course 

 Étape 1 (France → Émirats arabes unis) 
Date de diffusion : 
 Paris, France  (Parc de Saint-Cloud – Rond-point de la Balustrade) (Ligne de départ)
 Paris (Pont des Arts)
 Paris (Agence de voyage – 1, Rue des Mauvais-Garçons)
  Paris (Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle) à Dubaï, Émirats arabes unis  (Aéroport international de Dubaï)
 Désert Rub al-Khali 
  Dubaï (Skydive Dubai (The Desert Campus))
 Dubaï (Burj Khalifa – Terrasse d'observation)
 Dubaï (Mall of the Emirates – Ski Dubaï)
 Dubaï (Hôtel Atlantis) 

Le Cross Road était un choix entre Perles et Chameaux. Dans Perles, les binômes devaient trouver et compter, avec l'aide d'un tamis, le nombre exact de perles dans une jarre, qui était aussi remplie de sable. Une fois le nombre exact de perles remis au perlier, accompagné par toutes les perles se trouvant dans la jarre, les binômes pouvaient recevoir leur prochain indice. Dans Chameaux, les binômes, avec l'aide d'un chameau, devaient chercher deux sacs de foin et les retourner au chamelier. Si un des coéquipiers devait aller sur le dos du chameau, l'autre devait conduire l'animal le long du sentier. Chaque coéquipier devait, par lui-même, accrocher les sacs de foin sur le chameau. Une fois le foin remis au chamelier, celui-ci pouvait leur donner leur prochain indice. Dans le Road Block de cette étape, les binômes devaient se rendre à un aérodrome et s'enregistrer sur l'un des trois vols. Le coéquipier choisi devait alors embarquer et effectuer un saut en parachute de  d'altitude. Si les coéquipiers sautent avant la fin d'une limite de temps de dix minutes, ils pouvaient recevoir leur prochain indice d'un instructeur une fois au sol. Mais s'ils dépassent cette limite de temps, les binômes seront forcés d'attendre une pénalité de quatre heures.

Tâches supplémentaires
 Au Pont des Arts, les binômes devaient chercher dans plus d'un millier de cadenas pour trouver l'un des cent avec les couleurs du drapeau Amazing Race que la clé qui leur était donnée pouvait ouvrir. Une fois le bon cadenas trouvé, les binômes pouvaient l'échanger à un couple de jeunes amoureux pour leur prochain indice.
 À Ski Dubaï, les binômes devaient prendre de la neige à l'aide de bouées et de pelles et la transporter à l'extérieur, où la température atteignait les 50 degrés Celsius. Ils devaient alors construite un bonhomme de neige d'un mètre quarante avant que la neige ait fondu pour recevoir leur prochain indice.

Notes additionnelles
 Les binômes devaient se rendre à l'agence de voyages situé au 1, Rue des Mauvais-Garçons pour acheter des billets pour un des deux vols pour Dubaï.
 Une fois à Dubaï, les binômes devaient trouver, dans un des stationnements de l'aéroport, leur chauffeur de taxi désigné muni d'une photo du binôme, et qui pourra les conduire vers le désert.

 Étape 2 (Émirats arabes unis → Thaïlande) 

Date de diffusion : 
  Dubaï (Aéroport international de Dubaï) à Bangkok, Thaïlande  (Aéroport Suvarnabhumi de Bangkok)
 Bangkok (Marché de Klong Toey) 
 Bangkok (Hôtel Davis Bangkok)
 Bangkok (Wat Pho – Phra Chedi Moo Ha)
  Bangkok (Tha Tien Cross River Ferry Pier) to Bangkok (Wat Arun Ferry Pier)
 Bangkok (Wat Arun) 
 Ayutthaya (Réserve Elephant Stay)
 Ayutthaya (Parc historique d'Ayutthaya – Wat Phra Mahathat) 

Le Cross Road de cette étape était un choix entre Dégustations et Provisions. Dans Dégustations, les binômes devaient partager et manger deux bols de mets thaï traditionnels: le premier contenant deux scorpions, et le second, trois blattes. Une fois qu'ils avaient mangé tout le contenu de leurs assiettes, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice de la chef cuisinière. Dans Provisions, les binômes, munis d'une liste de courses complètement écrite en thaï, devaient acheter, avec leur propre argent, les dix ingrédients sur la liste. Une fois tous les aliments ramenés à une vieille dame, celle-ci pouvaient les échanger avec leur prochain indice. Dans le Road Block, les coéquipiers choisis devaient gravir les marches du Wat Arun jusqu'à la partie supérieure et compter toutes les statues. Une fois le bon nombre (100) communiqué à la danseuse thaï près du temple, les binômes pouvaient recevoir leur prochain indice. Mais s'ils disaient un mauvais numéro, les coéquipiers devaient grimper de nouveau et recompter toutes les statues avant de pouvoir donner une nouvelle réponse à la danseuse.

Tâches supplémentaires
À la réserve Elephant Stay, les binômes devaient monter sur le dos d'un éléphant qui les emmèneraient dans la rivière, où ils devaient laver les marquages traditionnels peints sur l'animal pour recevoir leur prochain indice.
Au Wat Pho, les équipes devaient trouver une jeune étudiante à proximité du Phra Chedi Moo Ha. Ils leur à expliquer qu'il y avait quatre Chedi, et l'étudiante était situé à côté de l'un d'eux.

Notes additionnelles
À l'hôtel Davis Bangkok, les équipes devaient s'inscrire à deux différentes heures de départ pour le lendemain matin, 8:30 et 9:00.

 Étape 3 (Thaïlande → Japon) 

Date de diffusion : 
  Bangkok (Aéroport international de Bangkok) à Tokyo, Japon  (Aéroport international de Narita)
 Shibuya Shibuya Crossings)
 Shibuya (Statue d'Hachikō)
 Shibuya (Hôtel capsule)
 Asakusa (Kaminarimon)
 Asakusa (Temple Raichukainkan) 
 Harajuku (Pont Jingu Bashi)
 Shibuya (Temple d'Hikawa Jingan Shibukya)  
 Odaïba (Parc D'odaïba) 

Dans le Road Block de cette étape, les coéquipiers choisis ont dû arracher leur prochain indice d'un jeune sumotori tout en luttant contre lui. Si le membre de l'équipe mettait un pied à l'extérieur du cercle rouge ou chutait sur le sol avant de s'emparer de leur indice, ils devaient attendre cinq minutes, ou après les autres équipes présentes, pour pouvoir recommencer le combat. Le Cross Road était un choix entre Nouilles ou Poissons. Dans Nouilles, les équipes devaient livrer six bols de nouilles aux clients d'un restaurant, situé à une distance de 150 mètres du point de départ, tout en portant un vêtement traditionnel et une paire de geta pour recevoir leur prochain indice. À la livraison, la soupe contenue dans les bols devait être remplis jusqu'à la ligne rouge, sinon, les équipes devaient tout recommencer. Dans Poissons, les équipes devaient prendre quinze poissons rouges à l'aide d'une épuisette en papier de riz pour recevoir leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 Au carrefour de Shibuya, les équipes devaient repérer le logo Amazing Race sur l'un des écrans géants, qui leur montrerait un mot écrit en japonais apparaissant pendant dix secondes toutes les deux minutes. Les équipes devaient alors trouver que ce mot signifiait Hachikō et qu'ils étaient dirigés à la statue de Hachiko. Un jeune Tokyoïte situé à côté de la statue leur donnerait alors leur prochain indice en échange du mot.
 À l'Hôtel Capsule, les équipes devaient s'enregistrer pour sept différents temps de départ pour le lendemain matin, où ils recevraient leur prochain indice, le premier à 8h00 et le dernier à 9h00, chacun séparés de dix minutes.
 Au pont Jingu Bashi, les équipes devaient trouver, avec l'aide d'un dessin fourni dans l'indice, une personne habillée comme Sangoku, le protagoniste principal de Dragon Ball. Les équipes devaient alors leur donner un cadeau de couleur rose en échange de leur prochain indice.

 Étape 4 (Japon → États-Unis) 

Date de diffusion :  
  Tokyo (Aéroport international Narita) à Honolulu, Hawaii, États-Unis  (Aéroport international d'Honolulu)
 Pearl City (Pearl Harbor – ) 
 Baie de Kawela
 Honolulu (Magic Island) 
 Vallé de Kualoa (Secret Island, Kualoa Ranch) 

Dans le Road Block de cette étape, les coéquipiers choisis devaient déchiffrer leur prochaine destination (Kawela Bay) à partir de l'alphabet sémaphore. Ces coéquipiers, ayant reçu une liste des positions des drapeaux pour chaque lettre, devaient alors les mémoriser et les présenter en face d'un officier de marine, qui leur présenterait leur prochaine destination. Dans le Cross Road, les équipes devaient choisir entre Glace Pilée ou Pierre Cassée. Dans Glace Pilée, les équipes devaient remplir un seau avec de la glace pilée, obtenue sur un bloc de glace à l'aide d'une scie traditionnelle. Dans Pierre Cassée, les équipes devaient se rendre à une bouée en stand up paddle, récupérer une pierre de deux kilogrammes sous celle-ci, et la ramener au rivage. Ils devaient alors utiliser un burin pour briser la pierre et récupérer leur prochain indice à l'intérieur.

Tâches supplémentaires
À la baie de Kawela, les équipes devaient s'inscrire pour deux heures de départ le lendemain matin. Les quatre premières équipes partaient à 8h45, et les trois dernières à 9h00. Pendant la repos, les équipes ont pu profiter d'une plage privée et d'un luau, une fête traditionnelle.

 Étape 5 (États-Unis) 

Date de diffusion : 
  Honolulu (Aéroport international d'Honolulu) à Los Angeles, Californie (Aéroport international de Los Angeles)
 Los Angeles (Venice Beach) 
 Los Angeles (Hôtel)
 Los Angeles (Walt Disney Concert Hall)
 Los Angeles (Hollywood Boulevard - Hollywood Walk of Fame)
  Santa Clarita (Golden Oak Ranch)
 Los Angeles (Venice Beach) 

Le Cross Road de cette étape était un choix entre Pic à Glace ou Picasso. Dans Pic à Glace, les équipes devaient prendre le contrôle d'une machine à glace et vendre des cornets de crème glacée aux locaux. Ils devaient récolter 30 dollars, et devaient vendre chaque cône pour un minimum de 2 dollars. Dans Picasso'', les équipes devaient convaincre les habitants de les laisser faire une caricature d'eux, qu'ils devaient vendre et récolter 30 dollars également. Dans le Road Block, les coéquipiers choisis devaient effectuer avec succès un burnout avec une voiture sur un plateau de cinéma.

Tâches supplémentaires
 Après le Cross Road, les équipes ont reçu un CD contenant neuf versions françaises des chansons classiques de Disney. Ils devaient mémoriser le nom des chansons tout en écoutant le CD sur le chemin de l'hôtel.
 Au Walt Disney Concert Hall, les équipes devaient trouver un saxophoniste, qui jouerait un des neuf morceaux du CD ("The Bare Necessities"). Les binômes devaient identifier correctement cette chanson pour recevoir leur prochain indice.
 Sur le Hollywood Boulevard, les équipes devaient retrouver quatre étoiles sur le Hollywood Walk of Fame à l'aide de photographies de quatre têtes éditées sur le mont Rushmore : Sylvester Stallone, Michael Jackson, Steven Spielberg et Meryl Streep. Une fois qu'ils avaient localisé les quatre et pris une photo de chaque étoile, ils devaient les donner à une femme habillée en Marilyn Monroe en échange de leur prochain indice.

Étape 6 (États-Unis → Brésil) 

Date de diffusion : 
 Foz do Iguaçu, Brésil 

À leur arrivée à l'aéroport d'Iguaçu, les équipes doivent rejoindre en Jeep un campement au milieu de la jungle, où ils reçoivent des messages de leurs proches.
Le lendemain matin, la première étape est un Cross Road. La première épreuve est une épreuve de culture générale, où les candidats doivent attribuer 20 objets aux trois pays limitrophes d'Iguaçu (Argentine, Brésil et Paraguay). L'autre épreuve consiste à démêler 50 mètres de corde pour libérer deux planches enserrant l'indice.
Après une descente en canoë, les équipes arrivent sur le road block, une descente en rappel. Elles rejoignent ensuite la ligne d'arrivée en rafting, pour apprendre que l'étape brésilienne continue, embarquant pour Rio.

Étape 7 (Brésil) 

Date de diffusion : 
 Rio de Janeiro, Brésil 

Le road block de cette étape consiste à marquer des tirs au but sur un terrain au cœur de la favela Cantagalo. Les équipes doivent ensuite rejoindre le mouro du Corcovado en taxi, pour y trouver les navettes permettant de rejoindre la statue du Christ Redempteur au sommet, et y résoudre une énigme.
Les binômes rejoignent ensuite la plage et le cross road, où l'un des choix est une démonstration de samba. La dernière épreuve se déroule sur l'une des places de la ville, où les équipes doivent interpeller la population afin de trouver des Brésiliens originaires de huit États différents du pays.

Étape 8 (Afrique du Sud) 

Date de diffusion : 
 Le Cap, Afrique du Sud 

La première épreuve de cette étape est un Cross Road, où les équipes doivent choisir entre interpréter une chorégraphie de gumboot ou bien reconstituer deux radios à partir de pièces détachées, avant de pouvoir rejoindre l'hôtel et s'inscrire aux départs du lendemain (espacés de dix minutes).
Lors de cette nouvelle journée, il leur faut localiser Old Slave Lodge, où un casse-tête les attend. La résolution de ce cube de 3 cases de côté donne aux candidats deux noms de rues. Au sol s'étend un plan d'un township. À l'intersection des rues, le nom d'une personne, dont ils doivent ensuite retrouver un descendant dans le musée.
La journée se poursuit par la visite d'un orphelinat dans le bidonville de Khayelitsha. À l'occasion du Mandela Day, chaque équipe aide pendant 67 minutes à l'amélioration du lieu, avant de rejoindre le cap de Bonne-Espérance où les attend le dernier indice. Les binômes doivent repartir vers le Cap, où la ligne d'arrivée est fixée au Rhodes Memorial.

Étape 9 (Afrique du Sud) 

Date de diffusion : 
 Le Cap
 Réserve faunique d'Aquila 
  Vignoble de Nelson Creek
 Huguenot Memorial, Franschhoek 

Dans le Road Block de cette étape, les équipes doivent relever 8 nombres sur des panneaux répartis le long de leur parcours dans la réserve. Il leur faut ensuite les répartir pour répondre à 8 questions :
 Quelle est la vitesse maximale du lion ? (50 km/h)
 Combien de jours peut passer un hippopotame sans boire ? (5 jours)
 Quelle est la durée de gestation d'un éléphant ? (22 mois)
 Combien de vertèbres la girafe possède-t-elle ? (7)
 Quel est le poids moyen d'un guépard ? (60 kg)
 Combien d'heures par jour peut dormir un lion ? (20 heures)
 Combien de temps l'hippopotame peut-il rester en apnée ? (6 minutes)
 Quelle est l'espérance de vie d'un rhinocéros blanc ? (45 ans)

Dans le Cross Road, les équipes devaient choisir entre Jeu de terre et Jeu d'eau. Dans Jeu de terre, les équipes devaient casser des pots en terre suspendus à une arche, à l'exception du pot noir (imposant un recul de 3 mètres pour les pots restants et une attente de dix minutes à la fin de l'épreuve), à l'aide d'une arme traditionnelle zoulou. Dans Jeu d'eau, les équipes doivent percer un œuf d'autruche, le vider et s'en servir de gourde pour remplir un vase.
Les équipes passent ensuite par un Demi-Tour puis se rendent au Road Block, consistant à déplacer un tonneau à moitié rempli (d'un poids annoncé de 120 kilogrammes). Le tonneau n'étant pas bouché, les équipes doivent perdre le moins de vin possible, sous peine de devoir remplir de nouveau le tonneau à l'arrivée.

Étape 10 
Date de diffusion : 
 Le Cap
  Cage aux requins
   Le Cap (Aéroport international) à  Paris (Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle)
 Mer de Sable, Ermenonville
 Château de Chantilly 
 Paris — Saint-Denis (Stade de France) 

Cross Road : Crème fouettée / Cible visée

Audiences 

Légende :

En fond vert = Les plus hauts chiffres d'audiences
En fond rouge = Les plus bas chiffres d'audiences

Notes et références 

Émission diffusée sur C8
Amazing Race